Тугаёган:

 Тугаёган — река в России, протекает в Томской области.
 Тугаёган 2-й — река в России, протекает в Томской области.